Ahola ist der Name folgender Orte:

 Ahola (Posio), Hauptort der finnischen Gemeinde Posio

Ahola ist der Familienname folgender Personen:

 Eero Ahola (* 1999), finnischer Kugelstoßer
 Jarkko Ahola (* 1977), finnischer Musiker
 Jouko Ahola (* 1970), finnischer Strongman und Schauspieler
 Mika Ahola (1974–2012), finnischer Endurosportler

 Peter Ahola (* 1968), finnischer Eishockeyspieler, -funktionär und -scout
 Sylvester Ahola (1902–1995), US-amerikanischer Jazztrompeter

Siehe auch:
 Ahola Creek, ein Fluss im US-Bundesstaat Michigan